
Termin -{CAU}- ima više značenja.

 Genetički kod za histidin
 Centralni poljoprivredni univerzitet, Indija